Naab ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Berg:
 Mount Naab im Viktorialand, Antarktika

Gewässer:
 Naab, linker Zufluss der Donau bei Mariaort, kreisfreie Stadt Regensburg, Bayern; fließt bei Unterwildenau, Gemeinde Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern zusammen aus seinen zwei Oberläufen
 Waldnaab, linker Oberlauf der Naab; flussabwärts mit den Zuflüssen:
 Fichtelnaab, linker Zufluss der Waldnaab bei Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schweinnaab, rechter Zufluss der Waldnaab (über deren dortigen rechten Flutkanal) im kreisfreien Weiden in der Oberpfalz, Bayern
 Dürrschweinnaab, rechter Zufluss des Sauerbachs bei Altenstadt an der Waldnaab, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern, der seinerseits in Weiden in der Oberpfalz in die Schweinnaab mündet
 Haidenaab, rechter Oberlauf der Naab

Ortsteil:
 Naab (Bärnau), Dorf der Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern 

Naab ist der Familienname folgender Personen:
 Dominik Naab (* 1985), Bundesvorsitzender der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG)
 Erich Naab (* 1953), deutscher katholischer Theologe
 Ingbert Naab (1885–1935), deutscher Kapuziner und Widerstandskämpfer
 Johann Naab (1873–1968), deutscher Schuhfabrikant

Siehe auch:

 Nab
 NAB (Abkürzung)